Kourotchkine (masculin ; ) ou Kourotchkina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Patronymes 
Alexandre Kourotchkine (1961-), athlète soviétique (russe du Kazakhstan), spécialiste du 400 m
Basile Kourotchkine, régisseur et acteur de cinéma d'origine russe, actif en France dans les années 1920 
Christophe Kourotchkine (1966-), acteur français
Evgueni Kourotchkine (1940-2011), paléontologue et ornithologue russe
Nikolaï Kourotchkine (1830-1884), homme de lettres russe, frère de Vassili et Vladimir Kourotchkine
Pavel Kourotchkine (1900-1989), général soviétique
Vassili Kourotchkine (1831-1873), poète et satiriste russe, frère de Nikolaï et Vladimir Kourotchkine
Vladimir Kourotchkine (1829-1885), dramaturge russe, frère de Vassili et Nikolaï Kourotchkine

Patronyme russe